Appel peut faire référence à :

Patronyme 
Appel est un patronyme néerlandais qui signifie pomme (nl. appel).

 André Appel (1921-2007) pasteur alsacien, président du Directoire de l'Église de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (ECAAL) ;
 Benjamin Appel (1907-1977), écrivain américain ;
 Bram Appel (1921-1997), footballeur néerlandais ;
 Carina Appel (1967-2012), photojournaliste finlandaise ;
 Elly Appel (1952-), joueuse de tennis néerlandaise ;
 Frank Appel (1961-), homme d'affaires allemand ;
 John Appel (1958-), réalisateur, producteur et scénariste néerlandais ;
 Karel Appel (1921-2006), peintre néerlandais, cofondateur du groupe CoBrA.

Forme voisine de patronyme : .

 Toponyme 

 Appel, municipalité allemande de Basse-Saxe.
 Appel, localité de la commune de Nijkerk, aux Pays-Bas.
 Pierre d'Appel, site archéologique des Vosges.

 Droit 
 En droit, l'appel est une façon de contester le jugement d'un tribunal.
 Appel en droit français, une remise en cause d'une décision de justice applicable en France.
 Appel des causes : en procédure civile, au début d'un procès, on procède à l'''appel des causes, afin que chaque cause soit plaidée.
 Appel d'offres, une procédure qui permet à une organisation de faire le choix de l'entreprise la plus à même de réaliser un projet.
 Appel public à l'épargne, un moyen pour une entreprise d'amener des tiers à investir dans celle-ci,
 Appel nominal, le fait dans une assemblée parlementaire d'appeler chaque député par son nom afin qu'il s'exprime à la tribune,
 L’« appel aux couleurs », ou appel sous les drapeaux, est synonyme de mobilisation.

Culture 
 Appel aux citoyens colorés du Monde (Appeal to the Colored Citizens of the World), un pamphlet abolitionniste de 1829 écrit par David Walker
 The Commercial Appeal, un journal de Memphis, Tennessee
 The Mariam Appeal, une campagne politique britannique qui a commencé en 1998
 Appelez-moi Kubrick (Colour Me Kubrick) est un film franco-britannique réalisé par Brian W. Cook, sorti en 2005.

Politique 
On désigne par appel une déclaration qui a pour finalité de rallier ses partisans :
 Appel aux étrangers vivant en France (1914)
 Appel de Blois (2008)
 Appel de Carhaix ()
 Appel de Christchurch (2019) 
 Appel de Cochin (1978)
 Appel de Clermont (1092)
Appel de Genève (1996)
 Appel de Heidelberg (1992)
 Appel de Montpellier (2009)
Appel de Stockholm (1950)
 Appel des 200 (2004)
 Appel des indigènes de la république (2005)
 Appel du 10 juillet 1940
 Appel du 17 juin 1940
 Appel du 18 joint (1976)
 Appel du 18 Juin (1940)
 Appel du 6 novembre 2004
 Appel du comité central de la garde nationale le 25 mars 1871

On utilise aussi le terme appel pour désigner des procédés de logique fallacieux.
 Appel à la terreur
 Appel au ridicule

Informatique 

 Appel de fonction, de procédure ou de programme
 Appel système

Autres 
 appel téléphonique
 En religion, l'appel de Dieu est synonyme de vocation. 

On utilise aussi le terme « appel » pour désigner la latéralité d'un sportif
 appel pied gauche, la jambe droite est dite jambe libre
 appel pied droit, la jambe gauche est dite jambe libre

Voir aussi 
 Un Appelant (jansénisme) est, au , un ecclésiastique qui appelle à la réunion d'un concile général sur la question de la Bulle Unigenitus.
 Un Appelant (chasse) est un pigeon domestique ou une palombe "dressée" à imiter le comportement d'une palombe à l'état naturel.
 Lords Appelants, un groupe de nobles anglais puissants qui dépossédèrent le roi Richard II d'Angleterre.

Patronyme lorrain
Patronyme néerlandais